No Police è un brano musicale della rapper statunitense Doja Cat, pubblicato il 5 agosto 2014 come singolo promozionale dal suo EP di debutto Purrr!.

Il brano implementa un sample di We Can't Be Friends di Dream Koala, produttore della canzone.

Note

Collegamenti esterni